
Molekulska formula -{C6H10O7}- se može odnositi na:

 Glukuronska kiselina
 Iduronska kiselina
 D-Galakturonska kiselina